W Polsce
 Jeziorowice – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Żarnowiec
 Jeziorowice – część wsi Niegowoniczki w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Łazy
 Jeziorowice – gromada